El Movimiento de los Jóvenes Socialistas puede referirse a varias juventudes socialistas:

 MJS de 
 MJS de